Четырёхфермионная теория слабого взаимодействия — теория слабого взаимодействия, предполагающая, что превращение нуклона при бета-распаде осуществляется в результате взаимодействия адронного тока, переводящего, например, нейтрон в протон, и лептонного тока, рождающего, например электрон и антинейтрино. Построена по аналогии теории взаимодействия заряда и электромагнитного поля в квантовой электродинамике. Является первой теорией слабых взаимодействий. Создана Энрико Ферми в 1934 году

Описание 

По правилам теории возмущений квантовой механики, вероятность перехода квантовой системы в единицу времени из одного состояния в другое составляет , где
 — гамильтониан взаимодействия,  — число конечных состояний системы на единичный интервал энергии,  — волновая функция начального состояния системы,  — волновая функция конечного состояния системы.

Основным предположением четырёхфермионной теории слабого взаимодействия является предположение о виде гамильтониана и волновых функций начального и конечного состояния: , где  — константа Ферми, , ,  — волновые функции конечного состояния нуклона, электрона и нейтрино,  — волновая функция начального состояния нуклона,
 — матрицы Дирака.

Значения волновых функций электрона и нейтрино берутся в точке пространства, где находится нуклон, интегрирование производится лишь по координатам нуклона. Это аналогично рассмотрению взаимодействия электрона с фотоном в квантовой электродинамике, где предполагается, что электрон и фотон находятся в одной точке.

При квантовом описании слабого взаимодействия его гамильтониан имеет вид: , где  - оператор рождения протона (или уничтожения антипротона),  - оператор уничтожения нейтрона (или рождения антинейтрона),  - оператор рождения электрона (или уничтожения позитрона),  - оператор уничтожения нейтрино (или рождения антинейтрино).  

Величина  называется заряженным четырехмерным (векторным) нуклонным током. В современной теории слабого взаимодействия он является суммой трех слагаемых:   токов. Здесь  - линейные комбинации кварков , определяемые матрицей Кобаяши-Маскавы. ,  - четыре матрицы Дирака, , .

Величина  называется заряженным четырехмерным (векторным) лептонным током. В современной теории слабого взаимодействия он также является суммой трех слагаемых: .

Обычный электромагнитный ток, используемый в квантовой электродинамике , где  - оператор рождения электрона (или уничтожения позитрона),  - оператор уничтожения электрона (или рождения позитрона) не меняет заряд частиц, поэтому он называется нейтральным током. 

Теория Ферми объясняет форму энергетического спектра и даёт среднее время жизни нейтрона, по порядку величины совпадающее с найденным из опыта.

Константа Ферми 

Константа Ферми обычно обозначается как  и имеет величину порядка 10−62 Дж⋅м3.

См. также 
 Слабое взаимодействие

Примечания

Литература 

 
 

Физика элементарных частиц
Квантовая теория поля
Слабое взаимодействие